Abbekerke of Abbenkerke kan verwijzen naar:

 Abbekerk, een plaats in de Nederlandse gemeente Medemblik.
 Abbekerke (Somme) is de Nederlandse naam voor de Franse stad Abbeville (Somme).